Neckarquelle steht für:

 das natürliche Quellgebiet des Neckars im Schwenninger Moos
 die symbolische Quellfassung des Neckars im Gelände der Landesgartenschau Villingen-Schwenningen 2010
 Die Neckarquelle, eine Zeitung der Südwest Presse.